Vällingen kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lilla Vällingen, sjö i Sävsjö kommun,  (9 ha)
Stora Vällingen, sjö i Sävsjö kommun,  (51,2 ha)
Vällingen, Södermanland, sjö i Nykvarns kommun och Södertälje kommun,  (3,75 km²)
Vällingen, Gästrikland, sjö i Sandvikens kommun,  (56,8 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn